Западное озеро — название нескольких озёр.

Россия:
 Западное озеро (Южский район Ивановской области) — озеро в Южском районе Ивановской области.
 Западное озеро (Ивановская область) — озеро в Савинском районе Ивановской области.
 Западное озеро (Ненецкий автономный округ) — озеро в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Украина:
 Западное озеро (Украина) — озеро в Петриковском районе Днепропетровской области.

См. также 
  — озеро в префектуре Яманаси; также известно как Западное.
 Сиху — озеро в провинции Чжэцзян; также известно как Западное.
 Тай (озеро) — озеро в Ханое; также известно как Западное.